Борис Алексеевич Васильев (15 января 1937 — 18 июня 2000) — советский велогонщик, призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.

Биография 
Родился в 1937 году в Москве. Окончил ГЦОЛИФК. В «Динамо» (Москва) — с 1964 года.

В 1960 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Риме в гонке на тандемах с Владимиром Леонов

Победитель лично-командного первенства СССР (1958) в спринте. Чемпион СССР (1959, 1965 в гонках на тандеме), 2-й призёр чемпионатов СССР (1959, 1964 в гите на 1 км с места, в командной гонке преследования), 3-й призёр чемпионатов СССР (1959, 1960 в спринте). Чемпион I Спартакиады народов СССР (1956) в гонках на тандеме.

В 1977 году в возрасте 40 лет принял участие в Велогонке Мира, где стал 2-м на 2-м этапе.

Был тренером сборной СССР по велотреку на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов. Воспитал Олимпийского чемпиона Александра Кириченко.

Скончался 18 июня 2000 года. Похоронен на Аллее спортсменов Востряковского кладбища в Москве (участок № 131).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  
 

Велогонщики СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Востряковском кладбище